Hovdeholmen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hovdeholmen (ö i Antarktis, lat -69,25, long 39,42), 
 Hovdeholmen (ö i Antarktis, lat -69,18, long 39,57), 

Robotskapade Antarktisförgreningar